Il doppio del torneo di tennis ATP Madrid 1976, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Carlos Kirmayr e Jose-Edison Mandarino che hanno battuto in finale John Andrews e Colin Dibley 7-6, 4-6, 8-6.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Madrid 1976